Příjmení Tenney nosí více osobností:

 Fred Tenney (1871–1952) – americký baseballista
 Del Tenney (1930–2013) – americký filmový režisér, scenárista a herec
 James Tenney (1934–2006) – americký hudební skladatel a teoretik

 jiný význam
 Tenney (Minnesota) – malá vesnice v Minnesotě ve Spojených státech amerických